Teleas är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1809. Teleas ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggesteklar
Teleas